Мариборский университет () — университет в Мариборе, Словения. 

Второй крупнейший университет страны после Люблянского университета, в котором обучается свыше 26 тысяч студентов. Создан в 1975 году и на данный момент в него входят 17 факультетов.

История 
История Мариборского университета уходит своими корнями в 1859 год, когда была создана духовная семинария и богословский колледж при активном участии епископа Лаванта и словенского патриота Антония Мартина Сломшека. Многие факультеты будущего университета появились до момента официального основания университета. Экономический и технологический факультеты были образованы в 1959 году, юридический и сельскохозяйственный — в 1960 году, педагогический — в 1961 году. Церемония же открытия университета состоялась 19 сентября 1975 года.

В 2018 году изготовил первый словенский спутник.

Факультеты

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Мариборского университета (словен., англ.)

Университеты по алфавиту
Университеты Словении